RASAL2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 139 амінокислот, а молекулярна маса — 128 558.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Активатори ГТФ-аз